Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 385 dans le monde.

 Route 385 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 385 au Québec, Canada
  dans certains pays